Enrichetta di Nassau-Weilburg (1780-1857)
Enrichetta di Nassau-Weilburg (1797-1829)